Falkenburg kan syfta på:

Geografi 
 Falkenburg, Ganderkesee – en ort i kommunen Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland.
 Falkenburg, Irdning –en ort i kommunen Irdning, Steiermark, Österrike.
 Falkenburg – tyskt namn på en stad i Västpommerns vojvodskap, Polen, se Złocieniec

Personer 
 Falkenburg (släkt) – en tysk adelssläkt
 Brigitte Falkenburg (född 1953), tysk filosof
 Engelbert II av Falkenburg (1261–1274), ärkebiskop av Köln.
 Erik Falkenburg (född 1988), nederländsk fotbollsspelare.
 Gerhard Falkenburg (1538–1578), nederländsk humanist.
 Jinx Falkenburg (1919–2003), en skådespelerska
 Maria Louise Albertine av Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (1729–1818), prinsessa av Hessen-Darmstadt.
 Robert "Bob" Falkenburg (1926–2022), amerikansk-brasiliansk tennisspelare.